Yumurtalık (district), een district van de Turkse provincie Adana
 Yumurtalık (stad), de hoofdplaats van het district